Львовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Львовка — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Львовка — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Львовка — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Львовка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Львовка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Львовка — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Львовка — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Львовка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Львовка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Львовка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Львовка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Львовка — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Львовка — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Львовка — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Львовка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Львовка — деревня в Парабельском районе Томской области, упразднена в 2014 году.

Украина 
 Львовка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Львовка — село в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Львовский
 Львовский №1
 Львовский №9
 Львовское